Skalka, pojem či název odvozený od slova skála, má mnoho významů:

obecně
 zdrobnělina od slova skála
 skalka (zahrada) – ozdobná a převážně slunná část zahrady s kameny a skalničkami
 Skalka (příjmení) – české příjmení

obce
 3. Skalka (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 4. Skalka (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 5. Skalka u Doks – obec v okrese Česká Lípa
 Skalka nad Váhom – obec na Slovensku v okrese Trenčín

místní části obcí
 7. Skalka (Blíževedly) – část obce Blíževedly v okrese Česká Lípa
 8. Skalka (Česká Metuje) – část obce Česká Metuje v okrese Náchod
 Skalka (Česká Třebová) – část obce Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí
 10. Skalka (Drásov) – část obce Drásov v okrese Příbram
 11. Skalka (Hazlov) – část obce Hazlov v okrese Cheb
 12. Skalka (Cheb) – část města Cheb v okrese Cheb
 13. Skalka (Nová Bystřice) – část města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec

ostatní sídla a stavby 
 Skalka (zámek, okres Rychnov nad Kněžnou) – okres Rychnov nad Kněžnou
 9. Skalka (hrad a zámek ve Vlastislavi) – okres Litoměřice
 Skalka (hrad, okres Cheb) – zaniklý hrad nad vodní nádrží Skalka
 Skalka (hradiště) – pravěké hradiště u Velimi v okrese Kolín
 Skalka (Jihlava) – neoficiální označení lokality v Jihlavě
 15. Skalka (Mníšek pod Brdy) – barokní areál, poutní místo u Mníšku pod Brdy
 Skalka (Morávka) – osada obce Morávka v okrese Frýdek-Místek
 Skalka (odbočka) – odbočka na železniční trati Hranice na Moravě – Púchov
 Skalka (rekreační středisko) – rekreační středisko na středním Slovensku u města Kremnica
 Skalka (rozhledna) – rozhledna budovaná v blízkosti obce Vyžlovka
 Skalka (Strašnice) – západní část Strašnic v Praze, navazuje na ni sídliště Skalka
 20. Skalka (stanice metra) – stanice pražského metra na trase A ve Strašnicích
 17. Skalka (usedlost na Smíchově) – usedlost v Praze na Smíchově
 Skalka (Ústí nad Labem) – sídliště v Ústí nad Labem

vodní toky a díla
 Skalka (přítok Bystrice) – potok na Slovensku, přítok Bystrice
 Skalka (přítok Nytrové) – potok v okrese Frýdek-Místek, přítok Nytrové
 Skalka (u Ohrazenice) – rybník severně od Ohrazenice v okrese Třebíč
 24. Skalka (vodní nádrž) – přehrada na řece Ohři v okrese Cheb

pohoří a vrcholy
 Skalka (Moravskoslezské Beskydy) – (1037 m n.m.), vrchol v Moravskoslezských Beskydech
 26. Skalka (Český les) (1008 m n.m.) – bývalý název pro vrchol Na skalce v Českém lese
 Skalka (Podbeskydská pahorkatina) (934 m n.m.) – nejvyšší vrchol Ondřejníku
 Skalka (Novohradské hory) (831 m n.m.) – vrchol v Novohradských horách
 Skalka (714 m n.m.) – vrchol v Hanušovické vrchovině
 Skalka (703 m n.m.) – vrchol v Javořické vrchovině
 Skalka (Křemešnická vrchovina) (700 m n. m.) – vrchol v Křemešnické vrchovině
 Skalka (699 m n.m.) – vrchol v Hornosvratecké vrchovině
 Skalka (687 m n.m.) - vrchol v Prachatické hornatině
 Skalka (686 m n.m.) – vrchol v Javořické vrchovině
 Skalka (652 m n.m.) – vrchol v Českém středohoří
 Skalka (Moravskoslezské beskydy, 631 m n.m.) – vrchol, Ostravice v Moravskoslezských Beskydech
 Skalka (Blatenská pahorkatina) (576,8 m n.m.) – vrchol v Nepomucké vrchovině, západně od Podhůří v okrese Plzeň-jih
 Skalka (Mníšek pod Brdy) (553 m n.m.) – vrchol Hřebenů Brd nad Mníškem pod Brdy
 Skalka (551 m n.m.) – vrchol v Krkonošském podhůří
 Skalka (521 m n.m.) – vrchol v Oderských vrších
 Skalka (Stříbrná Skalice) (516 m n.m.) – vrchol ve Stříbrné Skalici ve Středočeském kraji
 Skalka (Švihovská vrchovina) (483,6 m n.m.) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jižně od Nezdic v okrese Plzeň-jih
 Skalka (481 m n.m.) – vrchol v Podbeskydské pahorkatině
 Skalka (478 m n.m.) – vrchol v Drahanské vrchovině
 Skalka (Plaská hornatina) (397,2 m n.m.) – vrchol v Kralovické pahorkatině, jihovýchodně od Bujesil v okrese Rokycany
 Skalka (Dokeská pahorkatina) (382 m n.m.) – vrch v okrese Česká Lípa
 Skalka (310 m n.m.) – vrchol na Smíchově v Pražské plošině, jeden z 9 původních pražských vrchů

na Slovensku
 Skalka (Nízké Tatry, 1980 m n.m.) – vrchol v Nízkých Tatrách
 Skalka (podcelek) – část Štiavnických vrchů
 Skalka (Štiavnické vrchy) – vrchol v Štiavnických vrších
 Skalka (Kremnické vrchy) – vrchol v Kremnických vrších
 Skalka (Malá Fatra) – vrchol v Malé Fatře
 Skalka (Veporské vrchy) – vrchol v Veporských vrších

chráněná území
 38. Skalka (přírodní památka, Praha) – přírodní památka v Praze na Smíchově směrem na Košíře
 44. Skalka (přírodní památka, okres Prachatice) – přírodní památka v okrese Prachatice
 45. Skalka (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na jz. svazích Ondřejníku v okrese Frýdek-Místek
 46. Skalka u Velimi – přírodní památka u Velimi
 Skalka (národní přírodní rezervace) národní přírodní rezervace v Nízkých Tatrách
 Skalka (Vysoké Tatry) – přírodní rezervace v Vysokých Tatrách
 47. Skalka-Polomsko – přírodní památka v Rajnochovicích
zříceniny
 Skalka (tvrz, okres Cheb) – zaniklá tvrz u Chebu
 Skalka (tvrz, okres Ústí nad Orlicí) – v Českých Libchavách

Související články 
 Na Skalce
 Skála
 Skalice
 Skalička
 Skalky
 Skály
 Skalka (přírodní památka)

Externí odkazy